Der Begriff Schlinger bezeichnet:
eine Stelle, an der ein Bach oder Fluss von der Oberfläche verschwindet und unterirdisch weiterfließt, siehe Ponor#Schlinger
ein Knochenfisch der Tiefsee, siehe Schlinger (Fisch)
Schwarze Schlinger, mit dem Schlinger nicht verwandte Knochenfische
Schlingpflanzen, die sich mit ihrem Spross um die Kletterhilfe winden
Schlinger (Ernährungstyp)

Schlinger ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Schlinger (1870–1912), österreichischer Politiker
 Roland Schlinger (* 1982), österreichischer Handballspieler
 Sol Schlinger (1926–2017), US-amerikanischer Jazzmusiker